Спринг-Вэлли — невключённая территория тауншипа МакКи в округе Адамс (штат Иллинойс, США). Расположена к востоку от Либерти.

Примечания 

Невключённые территории Иллинойса